Hyo – pietà filiale nel confucianesimo
 Hyo – personaggio del manga e anime Ken il guerriero
 Hyo – personaggio del manga e anime Ushio e Tora